Hrvatska:
 Kostanjevac (Berek), naselje u općini Berek
 Kostanjevac (Žumberak), naselje u općini Žumberak